KLZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kleinzee (Sudafrica)